Cool Blue (film), een videofilm uit 1990
 Coolblue, een Nederlands bedrijf dat vooral actief is met vele webwinkels